Мериндад-де-Куэста-Уррия () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Мериндадес. Занимает площадь 121,975 км². Население — 3921 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 80 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Бургоса